I Thermodesulfobacteria Garrity & Holt, 2002 sono un phylum di batteri termofili solforiduttori.

Tassonomia 
È stato proposto che i membri della Classe Deltaproteobacteria (che in precedenza si ritenevano non imparentati ai Thermodesulfobacteria) vengano suddivisi in quattro nuovi phyla: Desulfobacterota, Myxococcota, Bdellovibrionota, e SAR324 (nome temporaneo), e che i Thermodesulfobacteria siano inclusi nel nuovo phylum Desulfobacterota insieme a molti altri membri del vecchio taxon Deltaproteobacteria.

La filogenesi seguente è basata sul lavoro di All-Specie Living Tree Project.

La tassonomia correntemente accettata è basata sulla List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LSPN) e sul lavoro del National Center for Biotechnology Information (NCBI).

 Phylum Thermodesulfobacteria Garrity and Holt 2002 [Thermodesulfobacteraeota Oren et al. 2015]
 Classe Thermodesulfobacteria Hatchikian, Ollivier & Garcia 2002
 Ordine Thermodesulfobacteriales Hatchikian, Ollivier & Garcia 2002
 Famiglia Thermodesulfobacteriaceae Hatchikian, Ollivier & Garcia 2002
 Genere Caldimicrobium Miroshnichenko et al. 2009
 Specie C. rimae Miroshnichenko et al. 2009
 Specie C. thiodismutans Kojima, Umezawa & Fukui 2016
 Genere "Geothermobacterium" ♠ Kashefi et al. 2002
 Specie "Geothermobacterium ferrireducens" ♠ Kashefi et al. 2002
 Genere Thermodesulfatator Moussard et al. 2004
 Specie ?T. autotrophicus Lai et al. 2016
 Specie T. atlanticus Alain et al. 2010
 Specie T. indicus Moussard et al. 2004 (specie tipo)
 Genere Thermodesulfobacterium Zeikus et al. 1995 emend. Jeanthon et al. 2002
 Specie "T. geofontis" ♠ Hamilton-Brehm et al. 2013 (in press)
 Specie T. hydrogeniphilum Jeanthon et al. 2002
 Specie T. commune Zeikus et al. 1995 (type sp.)
 Specie T. hveragerdense Sonne-Hansen and Ahring 2000
 Specie T. thermophilum (Rozanova and Khudyakova 1974) Rozanova and Pivovarova 1995 [Desulfovibrio thermophilus Rozanova & Khudyakova 1974; Thermodesulfobacterium mobile (Rozanova & Khudyakova 1974) Rozanova & Pivovarova 1991]
 Genere Thermosulfurimonas Slobodkin et al. 2012
 Specie Thermosulfurimonas dismutans Slobodkin et al. 2012

Nota:
♠ Ceppo trovato dal National Center for Biotechnology Information (NCBI) ma non inserito nella List  Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN)

Note

Altri progetti 

Batteri